Тефте́ли или те́фтели — блюдо из мясного фарша с добавлением каких-либо круп в виде шариков, под различными названиями существуют в кухнях многих народов мира, например, считается одним из основных национальных блюд Швеции (шведские фрикадельки). Кроме мяса, в состав тефтелей могут входить рис, хлеб, панировочные сухари, репчатый лук, различные специи, а также яйца. Тефтели жарят, запекают, готовят на пару или тушат в соусе.

См. также 
 Кюфта — традиционное блюдо стран Ближнего Востока и Южной Азии
 Аранчини — сицилийские жареные тефтели с рисом
 Фалафель — ближневосточные жареные тефтели из нута
 Фрикадельки — блюдо, похожее на тефтели, но отличающееся способом приготовления
 Котлеты
 Юварлакия — греческая фрикаделька

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тефтели в большом кулинарном словаре

Блюда из рубленого мяса
Блюда по алфавиту